Ву́лиця Я́нки Купа́ли — назва вулиць у різних населених пунктах.

Білорусь 
 Вулиця Янки Купали — вулиця у Вітебську.
 Вулиця Янки Купали — вулиця в Мінську.

Україна 
 Вулиця Янки Купали — вулиця в Києві.
 Вулиця Янки Купали — вулиця в Кривому Розі.
 Вулиця Янки Купали — вулиця у Львові.
 Вулиця Янки Купали — вулиця в Луцьку.
 Вулиця Янки Купали — вулиця у Стрию.
 Вулиця Янки Купали — вулиця в Сумах.

Колишні назви 
 Вулиця Янки Купали — колишня назва вулиці Василя Симоненка у місті Новоград-Волинський.
 Вулиця Янки Купали — колишня назва вулиці Озерної у місті Сновськ.

Вулиці, названі на честь людей